— японская фамилия либо женское имя.

 Значения

 Каэдэ — персонаж манги и аниме «InuYasha».
 Каэдэ — персонаж манги и аниме «Shuffle!».
 Каэдэ — персонаж манги и аниме «Kämpfer».
 Каэдэ — настоящее имя главной героини манги (и, вероятно, аниме, хотя этот момент в нем не раскрыт) «Эльфийская песнь».
 Каэдэ — протагонист видео игры «Danganronpa V3: Killing Harmony».

Японские женские имена